Die International German Open Hamburg 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. Juli 2009 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Indianapolis die Indianapolis Tennis Championships ausgetragen, die jedoch im Gegensatz zu den International German Open Hamburg, welche zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten, nur zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im diesjährigen Finale setzte sich der Setzlistenzweite Nikolai Dawydenko gegen den an 13 gesetzten Franzosen Paul-Henri Mathieu in zwei Sätzen mit 6:4, 6:2 durch. Für Dawydenko war es im laufenden Jahr der erste Titel auf der ATP Tour und sein 15. Karriere-Titel. Im Doppel gewannen Daniel Nestor und Nenad Zimonjić den Titel im letzten Jahr, sie traten in diesem Jahr jedoch nicht mehr an. Das Finale gewannen Simon Aspelin und Paul Hanley in zwei Sätzen mit 6:3, 6:3 gegen Marcelo Melo und Filip Polášek.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.000.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.150.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 18. bis 20. Juli 2009 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 80 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Hamburg